Баяты:

 Баяты — ойрато-монгольская этническая группа в Монголии, проживающая на северо-западе страны в аймаке Увс.
 Баяты — огузское тюркское племя, расселенное на территории Азербайджана, Ирака, Ирана, Сирии, Туркмении и Турции.
 Баяты — жанр азербайджанского лирического стиха.
 Баяты-Шираз — мугам и один из семи основных ладов в азербайджанской музыке.